Беј Вју има више значења:
 Беј Вју (Вашингтон)
 Беј Вју (Мичиген)
 Беј Вју (Охајо)